Albert Gossiaux (1899-1977), musicien belge
Florence Gossiaux (née en 1966), sportive paralympique française
Jean-François Gossiaux, ethnologue français